Юлия Младшая — имя нескольких римских матрон:

 Юлия Младшая — (101 — 51 гг. до н. э.), сестра Гая Юлия Цезаря, жена Марка Атия Бальба, бабка Октавиана.
 Юлия Младшая — внучка Октавиана Августа, дочь Юлии Старшей.